Luzense – abitanti di Luz (Minas Gerais)
Luzense – abitanti di Santaluz